Allerberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Allerberg (Bockelnhagen) (), bei Bockelnhagen, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Allerberg (Kamschlacken) (), nahe Kamschlacken, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen
 Allberg oder Allerberg, 528 m hoher Mittelsattel des Hünstein-Daubhaus-Bergrückens des Gladenbacher Berglandes südlich Holzhausen, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Allerberg ist der Name von Ortschaften:
 Allerberg (Teisendorf), Ortsteil der Gemeinde Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Allenberg
 Allersberg
 Allerburg (Dautphetal), vermutete Burganlage um den Hünstein, südöstlich des Ortsteils Holzhausen, Gemeinde Dautphetal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen